Kaiser-Friedrich-Platz ist der Name folgender Plätze:

 Kaiser-Friedrich-Platz, früherer Name für den Südstern (Berlin)
 Kaiser-Friedrich-Platz (Wiesbaden)
 Ensemble Kaiser-Friedrich-Platz in Bremen-Schwachhausen